"Mulberry" pode ser:
 Mulberry (Flórida)
 Mulberry (Carolina do Sul)
 Mulberry (Arkansas)
 Mulberry (Ohio)
 Mulberry (Indiana)
 Mulberry (Kansas)
 Mulberry (Carolina do Norte)
 Mulberry Grove, localidade do Illinois
 Mulberry Street, album

Desambiguações de topônimos